Села:
 Завидів — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район
 Завидів — Рівненська область, Рівненський район